Рекинцо́ —  микрорайон на юго-востоке города Солнечногорск Московской области России.

Топоним 
Название микрорайона Рекинцо́ произошло от названия деревни Рекино, находящейся между 61-м километром Ленинградского шоссе и Октябрьской железной дорогой за деревней Дубинино. Никакой реки там никогда не было, а вот деревней владел помещик Рекин и жителей называли «рЕкинцы». В итоге ударение получилось на последнем слоге и деревню стали называть РекинцЫ, а это название трансформировалось в Рекинцо. Считается также, что название Рекинцо является уменьшительным от Рекино. Тем не менее, старожилы, ещё заставшие живую деревню Рекино, продолжают называть родной микрорайон с ударением на первом слоге, поздние переселенцы — делают ударение на последний слог.

История 
Строительство микрорайона Рекинцо начато в 1970 году на юго-восточной окраине города Солнечногорска. 
К 2010 году микрорайон перешагнул 10 тыс. черту численности жителей и занимает всю территорию между Ленинградским шоссе, юго-восточным лесным массивом и южным берегом озера Сенеж.

Инфраструктура 
В Рекинцо имеется спортивный комплекс с бассейном, два детских сада и школа, запланированная к постройке в 1972 году и построенная только в 1987 г. В лесном массиве, примыкающем к микрорайону, в середине 1960-х годов был заложен парк Победы в честь павших в Великой Отечественной Войне советских воинов. Парк Победы представляет собой деревья хвойных пород (лиственница), высаженные в форме пятиконечной звезды, часть которой отчетливо видна из космоса. Сейчас решается судьба грандиозного сооружения, более 50 лет простоявшего в ожидании окончания строительства — либо парк Победы будет окончательно разрушен, либо восстановлен в рамках проекта по состоянию на 1980 год.

Примечания

Ссылки

Литература 

 Сергеев, Г. Г. Документальные факты из истории микрорайона Рекинцо городского округа Солнечногорск Московской области / Г. Г. Сергеев, О. А. Берестова // Вестник научных конференций. – 2022. – № 5-2(81). – С. 89-95. – EDN MGEBKX.

География Солнечногорска
Микрорайоны городов Московской области